O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 1954 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Final 
Corinthians 2 x 1 São Carlos

Jogo 1

Jogo 2

Jogo desempate

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
 Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Esporte no Brasil em 1954
1954 no basquetebol